Hedgehog (anglicky ježek) může znamenat:

 Hedgehog (genetika) – genová rodina a signalizační kaskáda
 Hedgehog (zbraň) – britská protiponorková zbraň z období 2. světové války
 Sonic the Hedgehog – plošinovka firmy SEGA